Kevin Barry (IRA), Ierse student en lid van de IRA die werd opgehangen.
 Kevin Barry (bokser), een Nieuw-Zeelandse bokser en trainer.
 Kevin Barry (honkballer), een Amerikaanse honkballer.
 Kevin Barry (american footballspeler), een Amerikaanse american footballspeler.
 Kevin Barry (toneelschrijver), een Amerikaanse toneelschrijver.
Kevin Barry (zwemmer), een Australische zwemmer.